Colbert ist der Familienname folgender Personen:

 André Colbert († 1704), französischer Geistlicher und Bischof von Auxerre
 Carl Colbert (1855–1929), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Herausgeber
 Charles Colbert, marquis de Croissy (1629–1696), französischer Politiker und Diplomat
 Charles-Joachim Colbert (1667–1738), französischer Geistlicher, Bischof von Montpellier
 Charlotte Colbert (1678–1765), Äbtissin der Klöster Penthemont und Maubuisson 
 Claudette Colbert (1903–1996), französisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Corinne Colbert, Künstlername von Corinne Sauvage, französische Chansonsängerin
 Edwin Harris Colbert (1905–2001), amerikanischer Paläontologe
 Jacques-Nicolas Colbert (1655–1707), französischer römisch-katholischer Erzbischof
 James Colbert (1898–1955), irischer römisch-katholischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Port Elizabeth

 Jean-Jules-Armand Colbert, Marquis de Blainville (1663–1704), französischer Adliger und Militär
 Juliette Colbert (Juliette Victoria Françoise Colbert di Maulévrier;  1786–1864), französische Philanthropin und italienische Markgräfin

 Nicolas Colbert (1628–1676), französischer Geistlicher, Bischof von Luçon und Auxerre
 Raymond Colbert (1931–1989), australischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Colbert (* 1931), US-amerikanischer Schauspieler
 Serge Colbert, US-amerikanischer Filmkomponist
 Stephen Colbert (* 1964), US-amerikanischer Satiriker

Colbert steht für:

 Colbert (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colbert (Alabama), im Russell County
 Colbert (Georgia), im Madison County
 Colbert (Kansas), im Lincoln County
 Colbert (Mississippi), im Marshall County
 Colbert (Oklahoma), im Bryan County
 Colbert (Washington), im Spokane County
 Colbert Heights, im Colbert County, Alabama
 Colbert County, Verwaltungseinheit in Alabama

Schiffe:
 Colbert, früherer Name für Dar Pomorza französisches Segelschulschiff
 Colbert (Schiff, 1875), Panzerschiff der französischen Marine, Typschiff der Colbert-Klasse
 Colbert (Schiff, 1928), Schwerer Kreuzer der französischen Marine
 Colbert (C 611), Luftabwehrkreuzer der französischen Marine von 1956

im NRHP gelistete Objekte:
 Colbert and Barton Townsites, in West Point, Mississippi, ID-Nr. 77000785
 Colbert County Courthouse Square Historic District, in Tuscumbia, Alabama, ID-Nr. 73000338
 Colbert Historic District, in Colbert, Georgia, ID-Nr. 84001154
 Colbert School, in Colbert, Georgia, ID-Nr. 01000942
 Colbert's Ferry Site, in Colbert, Oklahoma, ID-Nr. 72001057

Siehe auch:
 Colbert Township
 Colbert Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarktika
 Colbert Mountains, Gebirge auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Mount Colbert, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 The Colbert Report